Francesco Scali – attore italiano
 Massimo Scali – danzatore su ghiaccio italiano